У́лица Сиби́рских Партиза́н — название улиц в нескольких городах:

 Улица Сибирских Партизан — улица в Иркутске.
 Улица Сибирских Партизан — улица в Черемхово.